Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Крістіан Жоліссен і Діанне Ван Ренсбург виграли титул, перемігши у фіналі пару Марія Ліндстрем і Клаудія Порвік з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Мерседес Пас (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (півфінал)
 Крістіан Жоліссен /  Діанне Ван Ренсбург (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Європи з тенісу 1988 Doubles Draw

WTA Swiss Open
Відкритий чемпіонат Європи, парний розряд